Dit is een lijst van planetoïden 103901-104000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103901 - || 2000 DP56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103902 - || 2000 DR56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103903 - || 2000 DX56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103904 - || 2000 DG57 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103905 - || 2000 DA58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103906 - || 2000 DJ58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103907 - || 2000 DW58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103908 - || 2000 DO59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103909 - || 2000 DQ59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103910 - || 2000 DS59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103911 - || 2000 DW59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103912 - || 2000 DA60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103913 - || 2000 DN60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103914 - || 2000 DR60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103915 - || 2000 DZ60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103916 - || 2000 DL61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103917 - || 2000 DS61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103918 - || 2000 DG62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103919 - || 2000 DJ62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103920 - || 2000 DM62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103921 - || 2000 DN62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103922 - || 2000 DO62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103923 - || 2000 DP62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103924 - || 2000 DC63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103925 - || 2000 DJ63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103926 - || 2000 DR63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103927 - || 2000 DA64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103928 - || 2000 DL64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103929 - || 2000 DU64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103930 - || 2000 DG65 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103931 - || 2000 DN65 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103932 - || 2000 DS65 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103933 - || 2000 DY66 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103934 - || 2000 DK67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103935 - || 2000 DS67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103936 - || 2000 DV67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103937 - || 2000 DR68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103938 - || 2000 DU68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103939 - || 2000 DJ69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103940 - || 2000 DM69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103941 - || 2000 DW69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103942 - || 2000 DE70 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103943 - || 2000 DU70 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103944 - || 2000 DE71 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103945 - || 2000 DK71 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103946 - || 2000 DG72 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103947 - || 2000 DK72 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103948 - || 2000 DP72 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103949 - || 2000 DD73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103950 - || 2000 DK73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103951 - || 2000 DW73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103952 - || 2000 DA74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103953 - || 2000 DB74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103954 - || 2000 DM74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103955 - || 2000 DB75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103956 - || 2000 DR75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103957 - || 2000 DS75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103958 - || 2000 DC76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103959 - || 2000 DT76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103960 - || 2000 DD77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103961 - || 2000 DM77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103962 - || 2000 DZ77 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103963 - || 2000 DT78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103964 - || 2000 DV78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103965 - || 2000 DW78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (103966) Luni || 2000 DC79 || 28 februari 2000 || Monte Agliale || Sauro Donati|S. Donati
|-
| 103967 - || 2000 DP79 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103968 - || 2000 DX79 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103969 - || 2000 DB80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103970 - || 2000 DK80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103971 - || 2000 DW80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103972 - || 2000 DD81 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103973 - || 2000 DL82 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103974 - || 2000 DF83 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103975 - || 2000 DO83 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103976 - || 2000 DR83 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103977 - || 2000 DS84 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103978 - || 2000 DZ84 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103979 - || 2000 DN85 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103980 - || 2000 DT85 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103981 - || 2000 DC86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103982 - || 2000 DE86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103983 - || 2000 DG86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103984 - || 2000 DH86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103985 - || 2000 DE89 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103986 - || 2000 DB90 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103987 - || 2000 DS92 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103988 - || 2000 DE93 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103989 - || 2000 DC94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103990 - || 2000 DS94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103991 - || 2000 DC95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103992 - || 2000 DG95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103993 - || 2000 DH95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103994 - || 2000 DQ95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103995 - || 2000 DX95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103996 - || 2000 DX96 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103997 - || 2000 DV97 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103998 - || 2000 DE98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103999 - || 2000 DB99 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104000 - || 2000 DM99 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten